Nau, est un nom propre.

Nau est une typologie de bateau utilisée par exemple sur le lac Léman.

NAU et nau sont aussi des codes ou sigles.

nau est également un mot, qui signifie neuf (le chiffre neuf), en hindi, la langue parlée en Inde.

La nau, bateau de transport du Léman 
Les naus, bateaux à fond plat et à voile carrée ont été, pendant des siècles, les principaux bateaux de transport sur le lac Léman et d’autres lacs européens. Construits en planches ou en madriers (parfois intercalés aux angles comme ceux d’un chalet), elles étaient constituées d’une coque en forme de grande caisse rectangulaire à laquelle était adjointe une proue triangulaire et relevée. Grâce à ces bateaux rustiques, les bateliers genevois qui avaient un quasi-monopole des transports lacustres sur le Léman, ont largement contribué au développement de leur ville qui, dès le , apporte la prospérité et une notoriété internationale à Genève.

Après avoir transporté personnes et marchandises durant tout le Moyen-Âge et jusqu’au , elles sont supplantées par les barques du Léman et remplacées par les cochères.

Patronyme 

  (1906-1983), homme politique allemand ;
 Christian Nau (1944-2022), pilote français de char à voile ;
 Claude Nau de Champlouis (1788-1850), homme politique français ;
 Claude Nau puis Claude Nau de La Boisseliere (1574-1605), secrétaire confidentiel de Marie Stuart ;
 Émile Nau (1812-1860), journaliste, historien et homme politique haïtien, frère d'Ignace Nau ;
 Eugénie Nau ( = Marie Félicie Eugénie Naud, 1860-1924), actrice française de cinéma muet et comédienne ;
 François Nau (), magistrat français ;
 François Nau (1864-1931), prêtre, orientaliste et mathématicien français ;
 Gaspard Nau Valbak, joueur de rugby à XV danois ;
 Ignace Nau (1808-1845), poète, conteur et historien haïtien, frère d’Émile Nau ;
 Jean-David Nau, faux nom attribué à « François l'Olonnais » (1635-1668), pirate français aux Antilles ;
 Jean-Joseph Nau (1749-1840), homme politique français ;
 Jean-Pierre Nau (1853-1912), homme politique luxembourgeois ;
 Jean-Yves Nau (1952-2020), médecin et journaliste scientifique français ;
 John-Antoine Nau (1860-1918), romancier et poète américain d’expression française ;
 Michel Nau (1631-1683), jésuite missionnaire et orientaliste français ;
 Pierre Nau de Belle-Isle (1744-1825), homme politique français ;
 René Naud (1750-1821), armateur, négociant et révolutionnaire français ;
 Sioeli Nau (né en 1976), joueur de rugby à XV tongien ;
 Théodore Nau (1805-1865), architecte français ;
 Vetelino Nau, homme politique français.

Toponyme 

 le Nau, cours d'eau français, se reliant au Mau et à la Marne dans la commune de Châlons-en-Champagne ;
 la , cours d’eau allemand affluent du Danube ;
 le Cap de la Nau, plus connu sous le nom de Cap de la Nao, cap de la côte méditerranéenne espagnole ;
 La Nau, ancien siège de l'université de Valence ; 
 Kahna Nau, ville pakistanaise située dans le district de Lahore, dans la province du Pendjab ;
 La Chapelle-aux-Naux, commune française du département d'Indre-et-Loire, en région Centre-Val de Loire;

Construction 
 Le pont du Nau, reconstruit en 1829, passant au dessus du Nau, à Châlons-en-Champagne ;
 Le Phare du Cap de la Nau, situé sur le Cap de la Nau, qui marque l'extrémité sud de la baie de Valence, dans la province d'Alicante en Espagne.

Divers 
 Au saint Nau, chant de Noël poitevin du  ;
 La Médaille Nau Sena (également orthographiée Médaille Nao Sena, lit. , la médaille de la Marine) est une décoration de la marine indienne récompensant la bravoure en service.
 Nau, navire portugais

Sigle 
 Northern Arizona University, une université américaine
 Administration nationale anti-crise (NAU en Biélorusse)

Code 

NAU est un code, qui signifie :
 
 Nauru, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), Naurua pour code alpha-3 NRU
 selon la liste des codes pays du CIO, Nauru a pour code NRU
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, Nauru a pour code alpha-3 NRU

nau est un code, qui signifie :
 nauruan (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Voir aussi 
 
 
 Neau
 Neault

Références 

Code
Homonymie